Cooney steht für:

 (35365) Cooney, Asteroid des Hauptgürtels

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cooney (Arkansas), im Dallas County
 Cooney (New Mexico), im Catron County
 Cooney (Ohio), im Williams County

Cooney ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Cooney (1917–2000), US-amerikanische Autorin und Illustratorin von Kinderbüchern
 David Cooney (* 1954), irischer Diplomat
 Eugene Jerome Cooney (* 1931), kanadischer Bischof
 Frank Henry Cooney (1872–1935), US-amerikanischer Politiker
 Gerry Cooney (* 1956), US-amerikanischer Boxer
 James Cooney (1848–1904), US-amerikanischer Politiker
 Kara Cooney (* 1972), US-amerikanische Ägyptologin
 Kyra Cooney-Cross (* 2002), australische Fußballspielerin
 Leighton Cooney (* 1944), US-amerikanischer Politiker
 Michael Cooney (* 1967), britischer Autor, Regisseur
 Mike Cooney (* 1954), US-amerikanischer Politiker
 Patrick Cooney (* 1931), irischer Politiker
 Patrick Ronald Cooney (1934–2012), US-amerikanischer Bischof
 Philip Cooney (* 1959), US-amerikanischer Regierungsbeamter und Geschäftsmann
 Ray Cooney (* 1932), britischer Komödienautor
 Tim Cooney (* 1951), US-amerikanischer Tontechniker
 Walter R. Cooney, Jr. (* 1962), US-amerikanischer Astronom

Siehe auch:
 Cuny
 Kuni